Ger o GER puede referirse a: 

 Gran Enciclopedia Rialp, abreviatura de la Gran enciclopedia Rialp
 Jeran (runa) una runa del futhorc
 Ger, vocablo mongol del término yurta, tipo de vivienda portátil originaria de Asia central

Geografía 

 Ger (Altos Pirineos), comuna francesa situada en Altos Pirineos
 Ger (Gerona), municipio español situado en la provincia de Gerona
 Ger (Mancha), comuna francesa situada en Manche
 Ger (Pirineos Atlánticos), comuna francesa situada en Pirineos Atlánticos